ISO 3166-2:MK è uno standard ISO che definisce i codici geografici delle suddivisioni della Macedonia del Nord; è un sottogruppo dello standard ISO 3166-2.

Sono assegnati codici agli 84 comuni; questi sono formati da MK- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da due cifre. Prima del 2007 i codici erano formati da MK- più due lettere.

Codici

Note

Collegamenti esterni 
Municipalities of Macedonia su Statoids.com

MK
Suddivisioni della Macedonia del Nord